Русако́ва  — женская форма русской фамилии , а также топоним. 

 Известные носители 
 Русакова, Алла Александровна (урождённая Ельяшевич; 1923—2013) — советский и российский искусствовед.
 Русакова, Антонина Васильевна (1925—1996) — советский и российский филолог-германист, профессор Санкт-Петербургского университета.
 Русакова, Виктория Дмитриевна (род. 1988) — российская волейболистка. 
 Русакова, Влада Вилориковна (род. 1953) — вице-президент компании «Роснефть».
 Русакова, Дарья Николаевна (род. 1991) — российская певица, актриса. 
 Русакова, Марина Александровна (род. 1961) — народная артистка России.
 Русакова, Наталья Михайловна (в девичестве Кресова; род. 1979) — российская спортсменка, спринтер.
 Русакова, Нина Ивановна (1915—1997) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник.

Составные фамилии 
 Русакова-Купервассер, Татьяна Исидоровна (1903—1972) — советский художник и график.

Топоним 
 Русакова — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области России.
 Русакова — деревня в Голышмановском районе Тюменской области России.
 Русакова — река на Камчатке. См. также 
 Русаковка